ciò che è pertinente all'Uzbekistan
 appartenente al gruppo etnico degli uzbeki
 lingua usbeca